James McCord ist der Name folgender Personen:

* James McCord (Mediziner) (James Bennett McCord; 1870–1950), britischer Mediziner und Missionar 
 James I. McCord (James Iley McCord; 1919–1990), kanadischer Theologe 
 James W. McCord, Jr. (1924–2017), US-amerikanischer Beteiligter an der Watergate-Affäre

Siehe auch:
 James McCourt (* 1944), nordirischer Boxer